HSI steht als Abkürzung für:

 Handknattleikssamband Íslands, der isländische Handballverband
 Hang Seng Index, Aktienindex der Hongkonger Börse 
 High-Speed Interconnect, ein Brücken-Chip
Homeland Security Investigations, Einheit der US-amerikanischen Polizei- und Zollbehörde
 Horizontal Situation Indicator, ein Instrument für die Flugnavigation
 HSI-Farbraum (Hue – saturation – intensity) in der Bildbearbeitung, siehe HSV-Farbraum
 Hugo Sinzheimer Institut für Arbeitsrecht (HSI)
 Hyperspectral imaging in der Fernerkundung, siehe Hyperspektral

Abkürzung